ENW – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Kenosha Regional, Kenosha (Wisconsin), Stati Uniti